Park Burn ist der Name folgender Fließgewässer:

 Park Burn (Lochar Water), Quellfluss des Lochar Water in Dumfries and Galloway, Schottland 
 Park Burn (South Tyne), Zufluss des South Tyne in Northumberland, England